Didieji Versmininkai ist der litauische Name folgender Orte:

 Sarja (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Groß Wersmeningken; Großstangenwald)
 Belkino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (Groß Wersmeningken, Langenfelde)